Рамбо може да се отнася за:

 рамбо – сорт ябълки
 Джон Рамбо – литературен герой, екранизиран във филмова поредица:
 „Рамбо: Първа кръв“ (1982)
 „Рамбо: Първа кръв, втора част“ (1985)
 „Рамбо 3“ (1988)
 „Рамбо“ (2008)
 „Рамбо: Последна кръв“ (2019)